Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Rohan Bopanna 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Denis Istomin (secondo turno)
 Teodor-Dacian Craciun (quarti di finale)

 Mikhail Ledovskikh (semifinali)
 Nicolas Tourte (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Karan Rastogi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2006